Алехандро Домигес:
 Домингес, Алехандро Дамиан (род. 1981) — аргентинский футболист.
 Домингес, Алехандро (род. 1961) — мексиканский футболист.
 Домингес, Алехандро Гильермо (род. 1972) — парагвайский предприниматель, футбольный функционер, президент КОНМЕБОЛ с 2016 года.